Division I i ishockey 1998/1999 var säsongens näst högsta ishockeyserie för 24:e och sista gången sedan serieomläggningen 1975/76. Division I bestod av 32 lag uppdelade i 4 regionala serier. De två bästa lagen från de fyra grundserierna under hösten 1998 möttes i Allsvenskan under våren 1999. Lagen som inte kvalificerade sig för Allsvenskan fortsatte spela i sina serier som under våren kallades för fortsättningsserier. 

Den efterföljande säsongen 1999/2000 skapades en ny andraserie med namnet Allsvenskan. Det var samma namn som slutspelsserien i Division I hade haft sedan 1983. Den nya Allsvenskan fick 24 lag uppdelade i två serier och nya Division 1 fick 78 lag i åtta serier. Under slutet av säsongen pågick en hel mängd olika playoff och kvalserier för att avgöra vilka lag som skulle få spela i de nya serierna. Både lag från Division II och III fick möjlighet att delta.

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade antalet lag minskats från 40 till 32. Trots det lyckades ett lag gå upp från Division II, nämligen AIK Härnösand som var hjälpta av att Björklöven avancerat till Elitserien och lämnat en extra plats i den norra serien. Nya var också Södertälje som flyttas ner från Allsvenskan sedan förra säsongen. Dessutom hade IFK Tumba från den östra serien gått samman med Botkyrka IF till Tumba/Botkyrka IK.

Grundserier

Division I Norra
Timrå var favoriter med ett uttalat mål att nå Elitserien till säsongen 1999/2000. De vann också serien enkelt. Tvåa kom Timrås derbykonkurrent Sundsvall. Timrå och Sundsvall fick platserna i Allsvenskan, medan övriga lag fick spela i fortsättningsserien. Poängligan vanns av Mikael Lindh, Timrå, med 47 poäng (22+25) på 27 matcher.

Division I Västra
I den västra serien sågs Mora som favoriter bland förhandstipparna. I botten tippades Sunne och Surahammar och däremellan skulle vilket lag som helst kunna ta den andra platsen till Allsvenskan. Mora drog också ifrån de andra lagen och bakom den blev det en hård kamp precis som förutspått. Vid halvtid hade Grums, Kumla, Bofors och Arboga 16 poäng vardera, medan Mora låg åtta poäng före dem. Under seriens andra halva visade Arboga, med poängplockaren Conny Strömberg och tränaren Lenny Eriksson, att man var goda nog för Allsvenskan. För bara två säsonger sedan spelade man i division II och nu tog man sig till Allsvenskan. Seriens övriga lag gick vidare till fortsättningsserien. Fredrik Johnsson från Kumla vann poängligan med 49 poäng (25+24) på 28 matcher.

Division I Östra
Den östra serien var jämn med tre lag i toppen inom två poängs marginal. Södertälje, med 19 nya spelare sedan förra säsongen, tog den första platsen till Allsvenskan precis före Huddinge som tog den andra. Lennart Hermansson Lidingö, vann poängligan med 45 poäng (13+32) på 28 matcher.

Division I Södra
I söder dominerade Linköping. Länge var de obesegrade trots att laget var skadedrabbat och spelet inte tillräckligt bra  enligt tränaren Ulf Weinstock. Vid sidan om poängligans vinnare Ulf Söderström, 51 poäng (19+32), var även Mike Helber en viktig poängplockare för Linköping. Bakom vinnaren låg Troja och Rögle. Troja inledde serien bra och ledde även en tid serien, men kom i en formsvacka samtidigt som Rögle lyfte sig och tog igen poängskillnaden. I sista omgången möttes de båda lagen i en spännande match inför en fullsatt ishall i Ängelholm. Troja låg under när Mattias Weinhandl kvitterade till 3–3 och räddade Trojas plats i Allsvenskan. Rögle och de andra lagen fick nöja sig med att spela i fortsättningsserien.

Fortsättningsserier

Division I Norra forts
Piteå vann den norra fortsättningsserien med minsta möjliga marginal före Skellefteå. Båda lagen slutade på 21 poäng och 30 måls målskillnad, men Piteå hade gjort fler mål vilket var signifikant för det anfallsglada men ojämna laget. Piteå och Skellefteå gick båda vidare till Playoff medan de resterande lagen fick spela kval till nya Allsvenskan.

Division I Västra forts
Serien fick genomföras med fem lag då Örebro IK försattes i konkurs efter närmare tio år med ekonomiska problem. Kampen om de två platserna till playoff (som också innebar en plats i Allsvenskan nästa säsong) stod nu mellan Bofors, Kumla och Grums. Det blev Grums som fick kvala tillsammans med de två bottenlagen Sunne och Surahammar.

Division I Östra forts
Serien blev en hård kamp mellan Arlanda, Hammarby och Lidingö. Arlanda vann före Hammarby och båda lagen fick därmed en plats i playoff. De övriga lagen fick spela kvalserie om platser i den nya Allsvenskan till nästa säsong.

Division I Södra forts
Tingsryd startade starkt i fortsättningsserien med sex omgångar utan förlust, men sedan vände det för Tingsryd. Skador och sjukdom gjorde att Rögle och Tranås relativt odramatiskt kunde lägga beslag på platserna till playoff och den nya Allsvenskan.

Allsvenskan 1999

De två första lagen gick vidare till Kvalserien till Elitserien, medan lag 3–6 gick vidare till Playoff.

Playoff till Elitserien

Översikt

Playoff 1

Playoff 2

Playoff 3

Mora och Troja vidare till kvalserien till Elitserien.

Kvalserien till Elitserien i ishockey

Allsvenskan 1999/2000
Till nästkommande säsong inrättades en ny division vid namn Allsvenskan. Den bestod av 24 lag som spelades i två serier. Det fanns flera olika sätt att kvalificera sig:

 Alla lag i Allsvenskan 1999 (8 lag): Huddinge IK, IF Sundsvall Hockey, IF Troja-Ljungby, IFK Arboga IK, Linköpings HC, Mora IK, Södertälje SK och Timrå IK.
 Alla lag från Playoff till Elitserien (8 lag): Arlanda HC, Bofors IK, Hammarby IF, IFK Kumla IK, Piteå HC, Rögle BK, Skellefteå AIK och Tranås AIF.

Dessutom gick de två bästa lagen från de regionala kvalen också till Allsvenskan nästa säsong. Sammanlagt åtta lag, se nedan.

Kval till nya Allsvenskan, region Norr
Serien spelades med sex lag, de fyra sista från fortsättningsserien samt två lag från Division II: Kalix och KB 65. Boden och Kiruna toppade serien och skulle fått platserna i Allsvenskan om det inte varit för att Björklöven fallit ur Elitserien. Därmed fick Kiruna spela i Division I nästa säsong trots en andra placering.

Kval till nya Allsvenskan, region Väst
Efter Örebro IK:s konkurs fick serien genomföras med fem lag. Dels de tre sista från fortsättningsserien, dels Arvika och Valbo från Division II. Grums och Sunne tog platserna till Allsvenskan nästa säsong, övriga lag får spela i Division I.

Kval till nya Allsvenskan, region Öst
Serien spelades av de fyra lag från fortsättningsserien som inte gått vidare till Playoff, samt Mälarhöjden och Tierp. Lidingö och Nyköping gick vidare till Allsvenskan medan de andra lagen får spela i Division I nästa säsong.

Kval till nya Allsvenskan, region Syd
Kvalificerade för serien var de fyra lagen från fortsättningsserien som inte tagit sig till Playoff samt Gislaved och Nittorp från Division II. Platserna till Allsvenskan togs av Tingsryd och Oskarshamn, övriga lag spelar i Division 1 nästa säsong.

Referenser
Noter

Tryckta källor
 Årets ishockey 1999 – Lena Carlin red., Stroemberg Media Group 

Webbreferenser
 Championnat de Suède 1998/99

1998/1999
Ishockeysäsongen 1998/1999
Sport i Sverige 1998
Sport i Sverige 1999